Alekséi Tolstói puede referirse a: 

 Alekséi Konstantínovich Tolstói, poeta, novelista y dramaturgo ruso.
 Alekséi Nikoláyevich Tolstói, escritor soviético.